MTW est un sigle qui désigne :
Medieval: Total War, un jeu vidéo de la série Total War ;
 Minsk Tractor Works, constructeur biélorusse de machines agricoles ;
 les initiales  de Charles W. Misner, Kip Thorne et John Wheeler, coauteurs d'un ouvrage de référence sur la relativité générale intitulé Gravitation .